Стариковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Стариковское сельское поселение — входит в Октябрьский район

Курганская область
 Стариковское сельское поселение — входит в Шумихинский район